A 19-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin a avut loc în perioada 28 noiembrie-13 decembrie 2009 în China.

Echipe

Europa
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10. 
11.

Pan-america
12.  
13.  
14.

Africa
15.  
16.  
17.  
18.

Asia
19.  
20.  
21.  
22.  
23.

Oceania
24.

Calificări
Țara gazdă
 

Campioana
 

Calificate prin Campionatul Asiatic de Handbal Feminin 2008 
 
 
 
 

Calificate prin Campionatul European de Handbal Feminin din 2008
 
 

Calificate la barajul european
6 sau 7 iunie 2009 (primul tur) și 13 sau 14 iunie 2009 (turul doi).

Calificate prin Campionatul African de Handbal Feminin 2008
 
 
  Cote d'Ivoire

Runda preliminară

Grupa A - Wuxi

Grupa B - Zhangjiagang

Grupa C - Suzhou

Grupa D - Changzhou

Grupe Principale

Grupa 1

Grupa 2

Semi-Finale

{| class=wikitable style="text-align:center" width=500
|-
! width = 30%|
! width = 5%|Semi-Finala
! width = 5%|1
! width = 30%|

|-
|align="left"| || 27 || 23 || 
|-

Finala

{| class=wikitable style="text-align:center" width=500
|-
! width = 30%|
! width = 5%|Finala Mică
! width = 5%|
! width = 30%|

|-
|align="left"| ||26  || 31 || 
|-

Legături externe
Site oficial 

2009 în handbal
2009
Handbal în China
Competiții internaționale de handbal găzduite de China
Campionate mondiale în China